Косагово — название нескольких населённых пунктов в России:

 Косагово — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области, входит в состав Небыловского сельского поселения.
 Косагово — прежнее название села Ильинское в Хотынецком районе Орловской области.